Edinburgh – endonimo di Edimburgo, capitale della Scozia
Edinburgh – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Edinburgh – comune del Sudafrica nello Mpumalanga
 Edinburgh of the Seven Seas – centro abitato dell'isola di Tristan da Cunha

Pagine correlate 
Edinburg